Cristiano Scazzola – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Mario Scazzola – calciatore italiano